El Mas del Llopis és una masia de Reus (el Baix Camp) situada a la Partida de Rubió, entre el barranc de Pedret i el camí de Rubió. És un mas antic i d'anomenada per aquella rodalia.

El mas és una construcció de planta rectangular i volum senzill, amb dues plantes d'alçada i una coberta amb teulada. La façana principal queda a l'extrem curt, i s'ordena amb un eix central de simetria, que passa per la porta d'accés i la balconera balustrada del primer pis. A la dreta de la façana principal i ha un annex de planta baixa que fa de coixí amb la construcció annexa de la nau més gran. Tot el conjunt és de creixement compacte al voltant del mas. L'estat actual del mas, és bo.

Referències 

Llopis